Plusieurs navires de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Ark Royal, d'après le premier navire de ce nom :
 Le Ark Royal, un galion du .
 Le , un navire marchand converti en transport d'hydravions en 1914, renommé Pegasus en 1934.
 Le , un porte-avions lancé en 1937, coulé en 1941.
 Le , un porte-avions de la , lancé en 1950, retiré du service en 1979.
 Le , un porte-avions de la , lancé en 1981, retiré du service en 2011.

Ark Royal